Bhojpur bezeichnet:

in Indien:
 Bhojpur (Distrikt, Bihar), Distrikt in Bihar
 Bhojpur (Madhya Pradesh), Ort in Madhya Pradesh 

in Nepal:
 Bhojpur (Distrikt), Distrikt in Nepal
 Bhojpur (Nepal), Stadt in Nepal

Siehe auch:
 Bhojpuri